Żony ze Stepford – powieść Iry Levina z 1972
 Żony ze Stepford – amerykański film z 1975 w reżyserii Bryana Forbesa, ekranizacja powieści
 Żony ze Stepford – amerykański film z 2004 w reżyserii Franka Oza, ekranizacja powieści